41-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-мае 1982 года. Обладателем Кубка в шестой раз стало киевское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка ростовский СКА выбыл в 1/8 финала. В этом розыгрыше вновь на первом этапе в семи зонах, состоявших из 6 клубов (кроме зон 6 и 7, состоявших из 4 клубов), прошли однокруговые турниры. Две лучших команды каждой зоны (в зонах 6 и 7 — только победители) встретились в 1/8 финала, в 1/4 финала к ним присоединились «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Тбилиси). Все этапы игрались в один матч.

Зональный этап

1-я зона

Матчи в зоне 1

2-я зона

Матчи в зоне 2

3-я зона

Матчи в зоне 3

4-я зона

Матчи в зоне 4

5-я зона

Матчи в зоне 5

6-я зона

Матчи в зоне 6

7-я зона

Матчи в зоне 7

Финальный турнир

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Динамо» (Киев) также стало чемпионом СССР 1981 года, то команда участвовала в Кубке чемпионов, а «Торпедо» (Москва) получило право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1982 году